

Вількониці — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Вількониці — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства